François Clerc (Bourg-en-Bresse, 1983. április 18. –) francia válogatott labdarúgó. Általában jobb oldali védőként játszott.

Pályafutása 

A Lyon színeiben vált első osztályú labdarúgóvá, ahol 2001 és 2010 között szerepelt annyi kivétellel, hogy a 2004–05-ös szezonban, kölcsönben a Toulouse csapatának volt tagja. Pályafutása első gólját 2007. december 2-án szerezte a Strasbourg ellen.

Clerc 2010 nyarán felbontotta a szerződését és elhagyta a Lyon-t. 2010. szeptember 1-jétől a Nice labdarúgója.

Pályafutása a válogatottban 
Tagja volt a 2006-ban U21-es Európa-bajnoki döntőt játszó Francia U21-es labdarúgó-válogatottnak.
A felnőtt válogatottban 2006 október 11-én mutatkozott be egy Feröer-szigetek elleni összecsapáson. Tagja volt a 2008-as Európa bajnokságon részt vevő Francia labdarúgó-válogatottnak.

Statisztikák

Klubcsapatokban 
Frissítve: 2020. június 29.

Válogatottban 
Frissítve: 2020. június 30.

Sikerei, díjai

Olympique Lyonnais 

 Francia bajnok: 2005–06, 2006–07, 2007–08
 Francia kupa: 2007–08
 Francia szuperkupa: 2007, 2008

AS Saint-Étienne 

 Francia ligakupa: 2012–13

Jegyzetek

Források 
 Játékos adatok a soccernet.com honlapján 
 Adatban a transfermarkt.de honlapján

Francia labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Toulouse FC labdarúgói
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
Az OGC Nice labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
1983-ban született személyek
Francia bajnok labdarúgók
Élő személyek